Yellow House může být:

 Yellow House (album) – album americké hudební skupiny Grizzly Bear
 Yellow House (Pensylvánie) – vesnice v Pensylvánii
 Yellow House (kaňon) – kaňon v Texasu